Mattersburg (district)
 Mattersburg (gemeente)